Bourletiellidae är en familj av urinsekter. Enligt Catalogue of Life ingår Bourletiellidae i överfamiljen Sminthuroidea, ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bourletiellidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Bourletiellidae